Cabot – miejscowość w hrabstwie Bristol (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Cabot – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Cabot – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
 Cabot – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Cabot (ang. Cabot Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Washington
Osoby o nazwisku 'Cabot':
 Christina Cabot – amerykańska aktorka
 John Cabot – włoski żeglarz w służbie Anglii
 Meg Cabot – amerykańska pisarka
 Sebastian Cabot – brytyjski aktor